

Toponyme

Howick, ville du sud du KwaZulu-Natal.

Howick House, site archéologique situé dans le Northumberland.

Howick, municipalité de village du Québec située dans la municipalité régionale de comté Haut-Saint-Laurent dans la région de la Montérégie.

Howick une banlieue d'Auckland  dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Patronyme 

 Jim Howick (1979-), acteur et écrivain britannique.